Кадейан () — коммуна во Франции, департамент Жер, округ Кондом
 Кадейан () — коммуна во Франции, департамент Жер, округ Ош
 Кадейан-Трашер () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи